Foxy Brown – film di blaxploitation del 1974, di Jack Hill
Foxy Brown – protagonista di Foxy Brown, interpretata da Pam Grier
Foxy Brown (n. 1978) – rapper statunitense
Foxy Brown – cantante giamaicana